Turniej debla juniorów US Open 2008 odbył się w dniach 1 - 5 września 2008 roku.

Obrońcami tytułu byli Jonathan Eysseric i Jérôme Inzerillo, którzy w tym roku nie wzięli udziału w turnieju.

Nowymi mistrzami zostali Niki Moser i Cedrik-Marcel Stebe, który w finale pokonali Henri Kontinena i Christophera Rungkata 7:6(5), 3:6, 10:8.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 

US Open 2008
US Open – gra podwójna chłopców